Boryaceae – rodzina roślin jednoliściennych. Należą tu dwa rodzaje liczące 12 gatunków występujących na rozproszonych obszarach Australii. Rośliny kseromorficzne o krótkim kłączu z korzeniami mykoryzowymi. Pęd drewniejący. Liście ułożone spiralnie na łodydze, u nasady pochwowate. Na szczycie łodygi kwiatostan groniasty lub w postaci kłosa, wsparty podsadkami. Liczba chromosomów n = 11, 14.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

 Podział na rodzaje
 Borya Labill.
 Alania Endl.

Przypisy 

Boryaceae